Летипеа — эстонский топоним:

 Летипеа — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, волость Виру-Нигула.
 Летипеа — природный парк.
 Летипеа — мыс в Северной Эстонии. 
 Летипеа — маяк на одноимённом мысе.